Булькиза:

 Булькиза — город на юге Албании. Административный центр префектуры Берат и округа Булькиза.
 Булькиза — один из 36 округов Албании, расположенный на востоке страны.